Hiroshi Abe  född 1958, är en japansk astronom. Han är en erkänd asteroidupptäckare och har hittills upptäckt 28 asteroider. Hiroshi Abe arbetar vid Yatsukaobservatoriet i Japan.

Asteroiden 5379 Abehiroshi är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Hiroshi Abe

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Hiroshi Abe

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1958
Levande personer
WP:Projekt Japan